bezeichnet:

 eine Steuerungstaste einer Computer-Tastatur (englisch , deutsch )
 ein Windows-Befehl zum Aufruf der dortigen Systemsteuerung
 eine Maßnahme zur Risikoreduzierung im Internen Kontrollsystem
 in der Anwendungsentwicklung kurz ein Steuerelement

… ist der Name folgender Werke (und Ähnlichem):

 Control (Album), 1986 veröffentlichtes Album von Janet Jackson
 Control (Janet-Jackson-Lied), Lied des gleichnamigen Albums von Janet Jackson
 Control (Zoe-Wees-Lied), Lied von Zoe Wees
 Control (Messe), internationale Messe für Qualitätssicherung
 Control (1987), italienischer Science-Fiction-Film von Giuliano Montaldo
 Control, Originaltitel des US-amerikanischen Thrillers Control – Du sollst nicht töten aus dem Jahr 2004
 Control (2007), britischer Musikfilm von Anton Corbijn
 Control (Computerspiel), Science-Fiction-Videospiel aus dem Jahr 2019

Siehe auch:
 Kontroll